Ilja Worobjow ist der Name folgender Personen:

* Ilja Lwowitsch Worobjow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Ilja Petrowitsch Worobjow (* 1975), deutsch-russischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär